

Sigle 
 King's African Rifles – un corpo dell'esercito coloniale britannico

Codici 
 Kar – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua karen

Informatica
 KAR – estensione di un file audio

Letteratura 
 Neve (Kar) – romanzo di Orhan Pamuk del 2002

Pagine correlate 
 Car